Zkitischwili ist der Familienname folgender Personen:

Lewan Zkitischwili (* 1976), georgischer Fußballspieler
Nikolos Zkitischwili (* 1983), georgischer Basketballspieler.